Sejm piotrkowski 1562/1563
 sejm egzekucyjny 1563-1564
 sejm egzekucyjny 1564
 sejm egzekucyjny 1565
 sejm egzekucyjny 1566
 sejm egzekucyjny 1567
 sejm egzekucyjny 1569